Das Boca Del Rio Veracruz International 2011 fand vom 21. bis 26. Juni 2011 in Veracruz, Mexiko, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 20. Das Preisgeld betrug 20.000 US-Dollar.

Das Finale gewann die an Position zwei gesetzte Samantha Terán, die die topgesetzte Natalie Grinham mit 7:11, 8:11, 11:7, 11:7 und 11:5 besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Karina González einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

WSA World Tour 2010/11
Squashturnier in Mexiko
Sportveranstaltung in Veracruz (Veracruz)